Natalja Siergiejewna Korostielowa (ros. Наталья Сергеевна Коростелёва, ur. 4 października 1981 w Permie) – rosyjska biegaczka narciarska. Zdobyła brązowy medal w sprincie drużynowym podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Ponadto zdobyła też brązowy medal w sztafecie 4 x 5 km na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2009/2010, kiedy to zajęła 10. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji dystansów była ósma.

Jej mąż Pawieł Korostielow i brat Nikołaj Moriłow również są biegaczami narciarskimi.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1981
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Permie